Bundesliga – massimo campionato tedesco di calcio
 Bundesliga – massimo campionato tedesco di baseball
 Bundesliga – massimo campionato tedesco di rugby a 15
 Fußball-Bundesliga – massimo campionato austriaco di calcio
 Bundesliga – campionato di scacchi a squadre tedesco